Scharnow ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Scharnow (1926–1999), deutscher Nautiker und Sachbuchautor
 Willy Scharnow (1897–1985), deutscher Reiseunternehmer

Scharnow ist der Titel eines Romans von Bela B Felsenheimer

Scharnow steht für

 Willy Scharnow-Stiftung für Touristik, 1953 gegründete Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main
 Scharnow-Turn, ein Mann-über-Bord-Manöver in der Seefahrt
 die ehemalige Scharnow-Reisen GmbH & KG, Vorläufer der heutigen TUI

Siehe auch:

 Scharnov